Stazione di Lodi può  riferirsi a:

 stazione di Lodi, sulla ferrovia Milano-Bologna
 stazione di Lodi, sulla linea C della metropolitana di Roma
 stazione di Lodi TIBB, sulla linea M3 della metropolitana di Milano